Claudine Beccarie (Créteil, 14 de junho de 1945) é o nome artístico de uma ex-atriz pornográfica francesa.

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da França